Wysokoje, Wysokaje, Wysoke, pol. hist. Wysokie – nazwa toponimów na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie

Białoruś 
:

m.in.:
 Wysokaje – miasto w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego
 Wysokaje – wieś w rejonie bereskim obwodu brzeskiego
 Wysokaje – wieś w rejonie małoryckim obwodu brzeskiego
 Wysokaje – wieś w rejonie pińskim obwodu brzeskiego
 Wysokaje – wieś w rejonie stolińskim obwodu brzeskiego
 Wysokaje – wieś w rejonie chojnickim obwodu homelskiego
 Wysokaje – wieś w rejonie rohaczowskim obwodu homelskiego
 Wysokaje – wieś w rejonie krupkowskim obwodu mińskiego
 Wysokaje – wieś w rejonie smolewickim obwodu mińskiego
 Wysokaje – wieś w rejonie wołożyńskim obwodu mińskiego
 Wysokaje – wieś w rejonie czauskim obwodu mohylewskiego
 Wysokaje – agromiasteczko w rejonie klimowickim obwodu mohylewskiego
 Wysokaje – wieś w rejonie kościukowickim obwodu mohylewskiego
 Wysokaje – osiedle w rejonie krzyczewskim obwodu mohylewskiego
 Wysokaje – agromiasteczko w rejonie orszańskim obwodu witebskiego
 Wysokaje – osiedle w rejonie orszańskim obwodu witebskiego

Rosja 
:

m.in.:
 Wysokoje – wieś w rejonie michajłowskim obwodu amurskiego
 Wysokoje – wieś w rejonie romnieńskim obwodu amurskiego
 Wysokoje – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Wysokoje – wieś w obwodzie kirowskim
 Wysokoje – wieś w obwodzie kostromskim
 Wysokoje – wieś w Kraju Krasnodarskim
 Wysokoje – wieś w rejonie głuszkowskim obwodu kurskiego
 Wysokoje – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Wysokoje – wieś w Kraju Nadmorskim
 Wysokoje – wieś w obwodzie penzeńskim
 Wysokoje – wieś w obwodzie samarskim
 Wysokoje – wieś w obwodzie saratowskim
 Wysokoje – wieś w obwodzie sachalińskim
 Wysokoje – wieś w rejonie chołm-żyrkowskim obwodu smoleńskiego
 Wysokoje – wieś w rejonie smoleński obwodu smoleńskiego
 Wysokoje – wieś w obwodzie tomskim

Ukraina 
:

m.in.:
 Wysoke – wieś w rejonie krynyczańskim obwodu dniepropetrowskiego
 Wysoke – wieś w rejonie nikopolskim obwodu dniepropetrowskiego
 Wysoke – wieś w rejonie tomakiwskim obwodu dniepropetrowskiego
 Wysoke – wieś w rejonie biłocerkiwskim obwodu kijowskiego
 Wysoke – wieś w rejonie krasnopolskim obwodu sumskiego
 Wysoke – wieś w rejonie ochtyrskim obwodu sumskiego
 Wysoke – wieś w rejonie tomaszpolskim obwodu winnickiego
 Wysoke – wieś w rejonie lubomelskim obwodu wołyńskiego
 Wysoke – wieś w rejonie melitopolskim obwodu zaporoskiego
 Wysoke – wieś w rejonie michajłowskim obwodu zaporoskiego
 Wysoke – wieś w rejonie żytomierskim (do 2020 w rej. brusyliwskim) obwodu żytomierskiego (brusyliwska wiejska hromada)
 Wysoke – wieś w rejonie żytomierskim (do 2020 w rej. czerniachowskim) obwodu żytomierskiego (wysokiwska wiejska hromada)

Zobacz także 
 Wysokie

Strony ujednoznaczniające